Błociszewscy herbu Ostoja – polska rodzina szlachecka i ziemiańska

Osoby 
 Mikołaj Błociszewski (zm. 1419) – nadworny rycerz i poseł królewski
 Stanisław Błociszewski (1804–1888) – oficer powstania listopadowego
 Tadeusz Błociszewski (ok. 1721–1807) – generał major wojsk koronnych, poseł na Sejm Czteroletni